Nothodixa är ett släkte av tvåvingar. Nothodixa ingår i familjen u-myggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

U-myggor
Nothodixa